Kemmathen ist der Ortsname von

 Kemmathen (Arberg), Ortsteil des Marktes Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kemmathen (Flachslanden), Ortsteil des Marktes Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kemmathen (Hiltpoltstein), Ortsteil des Marktes Hiltpoltstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kemmathen (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Kemnat
 Kemnath (Begriffsklärung)
 Kemnaten
 Kemnathen